Ефект метелика — термін у математиці та природничих науках
 «Ефект метелика» — американський фільм 2004 року.
 «Ефект метелика» — український музичний гурт.
 «The Butterfly Effect» — австралійський рок гурт з м.Брисбен, утворений 1999 року.